Caroline Graham Hansen, née le  à Oslo, est une footballeuse internationale norvégienne évoluant au poste de milieu droit.

Biographie 

Révélée dans le club norvégien du Stabæk FK, avec lequel elle remporte le championnat de Norvège en 2010 et 2013, elle intègre en 2013 le Tyresö FF en Suède. Mais le club est en difficultés financières (finaliste de la Ligue des champions féminine de l'UEFA 2013-2014, il dépose le bilan juste après), alors elle revient dans son club formateur puis signe à l'été 2014 au VfL Wolfsburg, en Allemagne. Avec son nouveau club, elle dispute la finale de la Ligue des champions en 2016 (perdue face à Lyon) et remporte le championnat d'Allemagne en 2017.

Le 20 mai 2019, elle rejoint le FC Barcelone.

Équipe nationale 
Elle joue en équipe nationale de Norvège depuis 2011. En 2013, elle est avec sa sélection finaliste de l'Euro féminin. En octobre 2017, à , elle compte 81 sélections et  en sélection A.

Palmarès

En club 
 Stabæk FK
Championnat de Norvège (2) : 2010, 2013
Coupe de Norvège (3) : 2011, 2012, 2013
 VfL Wolfsburg
Championnat d'Allemagne (3) : 2017, 2018, 2019
Coupe d'Allemagne (5) : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 FC Barcelone
Ligue des Champions (1) : 2021
Championnat d'Espagne (2) : 2020, 2021
Coupe d'Espagne (2) : 2020, 2021
Supercoupe d'Espagne (1) : 2020
Coupe de Catalogne (1) : 2019

Statistiques détaillées

Références

Liens externes 
 

Naissance en février 1995
Naissance à Oslo
Footballeuse internationale norvégienne
Joueuse du VfL Wolfsburg
Joueuse du FC Barcelone
Buteuse en finale de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA